Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1986 года () прошёл в городе Утрехт с 25 марта по 5 апреля.

  — Роб Клерк
  — Йохан ван ден Борст
  — Герард Янсен

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB
 фотографии

1986 год в шашках
Спортивные соревнования в Утрехте
Март 1986 года
Апрель 1986 года
Спорт в Нидерландах в 1986 году